Steacy ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Steacy, kanadischer Kameramann
 Heather Steacy (* 1988), kanadische Hammerwerferin
 James Steacy (* 1984), kanadischer Hammerwerfer
 Ken Steacy (* 1955), kanadischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Stacey
 Steacie